Представителството може да се отнася до следните случаи:

Право и политика 

 Представителство (при политиката), политически дейности, предприемани от избрани представители, както и при други случаи
 Представителна демокрация, вид демокрация, при която избраните длъжностни лица представляват група от хора
 Представителство, в договорното право преддоговорно изявление, при което може (ако е невярно) да доведе до отговорност при невярно представяне
 Трудово представителство или представителство на работниците, това е работата на синдикален представител, който представлява и защитава интересите на свои колеги членове на профсъюза
 Юридическо представителство, това е когато е предоставено от синдик, адвокат или друг вид представляващ
 Лобиране или представяне на чужди интереси, се отнася до опити за влияние върху действията, политиките или решенията на длъжностните лица
 „ Няма данъчно облагане без представителство “, лозунг от 1700 г., който обобщава един от 27 -те колониални оплаквания на американските колонисти в Тринадесетте колонии, което е една от основните причини довели до американската революция
 Постоянно представителство, вид представяне на държавата чрез дипломатическа мисия

Изкуства, развлечения и медии  

 Представяне (при изкуствата), използване на знаци, които стоят и заменят нещо друго
 <i id="mwIA">Представителство</i> (при списание), академично списание, обхващащо представителната демокрация
 Изображение, това е невербално представяне чрез двуизмерни изображения (картини) на неща, видени, запомнени или въобразени

Познавателна наука 

 Представяне (при психологията), хипотетичен „вътрешен“ познавателен символ, който представлява външната реалност
 Представяне на знания, това е изучаване на формални начини за описване на знанието
 Теория на представителството (при лингвистиката), теоретична рамка в генеративната лингвистика

Математика 

 Представяне (при математика), много обща връзка, която изразява прилики между обекти
 Представяне на групи, това се описва като абстрактни групи от гледна точка на линейни трансформации на векторни пространства
 Представяне на алгебрата на Ли, начин на запис при алгебрата на Ли като набор от матрици по такъв начин, че скобата на Ли е дадена от комутатора
 Множество представителства (при математическо образование), начини за символизиране, описание и описване на една и съща математическа единица
 Представяне на група на Ли, това е линейно действие на група на Ли върху векторно пространство

Други приложения 

 Представяне (при химията), графично представяне на молекулната структура на химично съединение
 Социално представителство, това е набор от ценности, идеи, вярвания и практики, които се споделят между членовете на групи и общности
 Представителна извадка при статистиката

Вижте също 

 Визуализация на данни, създаване и изучаване на визуалното представяне на данните
 Reprazent, това е британска барабанна и бас група
 Представлявам (многозначно)
 Математика
 Химия
 Право